Urmston steht für:
 Urmston (Greater Manchester), Ort in Greater Manchester, Großbritannien

Urmston ist der Familienname folgender Personen:
 Chad Urmston, US-amerikanischer Musiker, Bandleader